Japo bezeichnet:
 Japo Kasa, Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Japo (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Japo (Chuquisaca), Ortschaft im Departamento Chuquisaca, Bolivien 
 JAPO Records, deutsches Plattenlabel